Andreas Jakobsson (1972- ), footballeur suédois,
 (1911–1986), écrivain de science-fiction finnois,
 (1886–1960), athlète finnois,
 (1940- ), peintre finnois,
Gunnar Jakobsson, patineur artistique finlandais;
 (1880–1951), athlète finnois,
 (1955- ), personnalité politique suédoise,
Ludowika Jakobsson (1884–1968), sportive finnoise,
 (1968- ), informaticien,
 (1941- ), homme politique américain de l'Illinois,
Sofia Jakobsson, footballeuse suédoise,
Walter Jakobsson (1882–1957), sportif finnois.